Редигеровский сельсовет — сельсовет на территории Лунинецкого района Брестской области Белоруссии.

Состав 
Редигеровский сельсовет включает 4 населённых пункта:
 Моносеево — деревня;
 Редигерово — агрогородок;
 Флерово — деревня;
 Черебасово — деревня.

См. также 
 Лунинецкий район

Примечания

Ссылки 
 Лунинецкий райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Лунинецкого района